

События 
 14 января — французскими властями в Варшаве учреждена Правительственная комиссия во главе с герцогом Станиславом Малаховским.
 25 января — Сражение при Морунген.
 3 февраля — британский десант захватил Монтевидео.
 3 февраля — Битва при Бергфриде.
 5 февраля — у острова Родригес была потеряна связь с кораблями «Blenheim» и «Java»; погибли около 870 человек.
 6 февраля — Бой при Гофе.
 7-8 февраля — Битва при Прейсиш-Эйлау, самая кровавая битва русско-прусско-французской войны.
 7 февраля — муниципалитет (кабильдо) Буэнос-Айреса официально сместил вице-короля Рио-де-ла-Платы Рафаэля Собремонте и передал власть Сантьяго де Линье.
 16 февраля — битва при Остроленке
 17 февраля — временный правитель Республики Гаити генерал Анри Кристоф избран президентом страны и генералиссимусом. Однако он контролировал только северную часть острова с центром в Кап-Аитьен.
 9 марта — Александр Петион избран президентом Республики Гаити в юго-западной части острова с центром в Порт-о-Пренсе.
 14 марта — сформирован Лубенский 8-й гусарский полк.
 25 марта — начались регулярные пассажирские перевозки по железной дороге Суонси и Мамблза, Великобритания. Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.
 25 марта — Уильям Уилберфорс (знаменитый благотворитель) добился принятия закона, окончательно запрещавшего работорговлю в Британской империи (принятый Парламентом закон о запрете работорговли вступил в силу).
 22 мая — русский флот адмирала Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском сражении.
 9 июня — армия генерала Милорадовича победила превосходящие силы турок в битве под Обилешти.
 14 июня — сражение под Фридландом, между французской армией под командованием Наполеона и русской армией под командованием генерала Беннигсена, закончившееся поражением русской армии.
 25 июня
 Первая встреча Александра I и Наполеона в Тильзите на плоту посреди реки Неман. Мирный и союзный договор России с Францией.
 Силы вице-адмирала Д. Н. Сенявина заставили капитулировать турецкий десант на острове Тенедос в Эгейском море.
 28 июня — британские войска генерал-лейтенанта Джона Уайтлока начали наступление на Буэнос-Айрес.
 30 июня — состоялось Арпачайское сражение между войском турецкого визиря Юсуфа-паши и Русской императорской армией.
 1 июля — в ходе Афонского сражения у острова Лемнос эскадра российского вице-адмирала Д. Н. Сенявина разбила турецкую эскадру капудан-паши Сейита-Али
 7 июля
 Наполеоном на польских землях, отнятых у Пруссии, образовано Великое герцогство Варшавское. Его правителем назначен король Саксонии Фридрих Август I.
 После трёх дней боёв генерал Д. Уайтлок подписал соглашение об эвакуации британских войск из Буэнос-Айреса и Монтевидео.
 8 июля — заключён Тильзитский мирный договор между Россией и Францией.
 22 июля — Наполеон утвердил конституцию Великого герцогства Варшавского.
 2 сентября — Бомбардировка Копенгагена английским флотом.
 Отмена крепостного права в Германии. 
 9 октября — королевским эдиктом отменена личная крепостная зависимость в Пруссии.
 21 ноября — в Варшаву прибыл король Саксонии Фридрих Август I, назначенный Наполеоном правителем Великого герцогства Варшавского.
 29 ноября — правительство Португалии бежало из Лиссабона в Бразилию, спасаясь от войск Наполеона.
 22 декабря — подписано Эмбарго Джефферсона

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1807 году
 13 января — Алексей Дмитриевич Галахов, историк русской литературы (ум. 1892).
 2 февраля — Александр Огюст Ледрю-Роллен, французский политический деятель эпохи Июльской монархии и Второй республики (ум. 1874).
 8 февраля — Эдвард Хорсман, английский политический деятель (ум. 1876).
 9 января — Елена Павловна (Фредерика Вюртембергская), русская великая княгиня, супруга великого князя Михаила Павловича, благотворительница, государственная и общественная деятельница (ум. 1873).
 19 января — Роберт Эдвард Ли, американский генерал, командующий армией южан в Гражданской войне (ум. 1870).
 11 февраля — Наполеон Орда, белорусский и польский литератор и композитор, музыкант, художник (ум. 1883).
 10 мая — Жан-Виктор Кост, французский естествоиспытатель (ум. 1873).
 14 мая — Иоганн-Габриэль Поппель, немецкий гравёр, художник, издатель (ум. 1882).
 4 июля — Джузеппе Гарибальди, вождь итальянского национально-освободительного движения (ум. 1882).
 10 сентября — Иван Петрович Сахаров, русский этнограф и фольклорист, археолог и палеограф (ум. 1863).
 17 ноября — Владимир Григорьевич Бенедиктов, русский поэт и переводчик (ум. 1876).
 15 декабря — Огюст Бартелеми Глэз, французский художник, мастер жанровой живописи (ум. 1893).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1807 году
 1 марта — в Красноярске скончался командор Резанов.
 8 февраля — Пьер-Шарль Лоше, бригадный генерал Великой армии Наполеона Бонапарта (род. ).
 18 сентября — Франциск Смуглевич, польский художник, основоположник литовской школы живописи.
 5 ноября — Ангелика Кауфман, немецкая швейцарская художница (род. 1741).

См. также

Примечания